RTCA ima više značenja.

 Ribavirin, lek
 -{Rio Tinto Coal Australia}-, preduzeće